Bokermannohyla  — род бесхвостых земноводных из семейства квакш, обитающих в Бразилии. Назван в честь бразильского герпетолога и орнитолога Вернера Бокермана.

Распространение 
Обитают в южной части Бразилии в штатах Парана, Минас-Жерайс, Баия, Гояс, Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу и Санта-Катарина, а также в федеральном округе Бразилии.

Классификация 
На январь 2023 года в род включают 30 видов:

Галерея

Литература 
 Faivovich, Haddad, Garcia, Frost, Campbell & Wheeler, 2005 : Systematic review of the frog family Hylidae, with special reference to Hylinae: phylogenetic analysis and taxonomic revision. Bulletin of the American Museum of Natural History, vol. 294, p. 1-240

Примечания 

Квакши
Таксоны животных, названные в честь людей